Dayah Baro (Delima), een plaats in Indonesië
Dayah Baro (Syamtalira Bayu), een plaats in Indonesië
Dayah Baro (Peusangan Siblah Krueng), een plaats in Indonesië
Dayah Baro (Matangkuli), een plaats in Indonesië
Dayah Baro (Krueng Sabee), een plaats in Indonesië
Dayah Baro (Jeunieb), een plaats in Indonesië